Ahasverus steht für

 Ahasveros, lateinisch Ahasverus, Vorname mit altpersischen Ursprung, Sagengestalt Ahasverus als Ewiger Jude
 Johann Abraham Ahasverus (1725–1802), deutscher Jurist, Professor und Archivar i
 andere Bezeichnung für den persischen König Xerxes I.